Шепітько — українське прізвище.

Походження 
Імовірно, веде свій початок від слова «шепіт». Таке прізвисько могли дати людині з тихим голосом. Крім того, слово шепіт використовується також у значенні «слухи, розмови». Тому не виключено, що прізвисько вказувало на особливості характеру й поведінки засновника прізвища (жага до спілкування, балакучість).

Відомі носії 
 Шепітько І.О. — один з рятівників дітей, яких вивозили німецькі окупанти з Харкова через Лубни.
 Шепітько Володимир Михайлович (серпень 1912 — 1975)  - автоматник-кулеметник 1109 стрілецького полку Червоної армії, ветеран Другої світової війни. .
 Шепітько Лариса Юхимівна (1938–1979) — радянський кінорежисер, актриса.
 Шепітько Анатолій Савелійович (*1940) — українсько-російський письменник, публіцист.
 Шепітько Ганна Семенівна (*1943)   — українська поетеса і письменниця, член Дніпропетровської обласної організації НСПУ з 17.04.1989
 Шепітько Валерій Юрійович (*1960) — український вчений-криміналіст та судовий психолог.
 Шепітько Тарас (*1972) — перший заступник начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Держмитслужби України, фігурант у справі про Кримінальне переслідування соратників Юлії Тимошенко.
 Шепітько Володимир Іванович — український медик, автор статей на медичну тематику.

Див. також 
 Олеся Шепітько — один з псевдонімів української письменниці Ковальової Олександри Прокопівни (* 1948).
 Шепетько
 Шепотько
 Шепіта
 Шептицький
 Шепіт
 Шепетівка- місто в Хмельницькій області України.

Примітки 

Українські прізвища